Ниси може да се отнася за:

 Ниси, село в дем Александрия, Централна Македония, Гърция;
 Ниси, село в дем Гревена, Западна Македония, Гърция;
 Ниси, село в дем Полигирос, Централна Македония, Гърция.
 Ниси (Хазария), владетел на Хазария